Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1990/91 war die 20. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 8. September 1990 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 19. Mai 1991 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
Die Saison 1990/91 wurde die 3. Lig wie die Vorsaison als eine neungleisige Liga gespielt. Die Gesamtmannschaftszahl von 136 auf 161 gesteigert. Diese 161 Mannschaft spielten in neun Gruppen um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Absteiger die Tabellenletzten waren.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 122 Mannschaften die neun Absteiger aus der 2. Lig Bartınspor, Çarşambaspor, Bulancakspor, Trakya Birlik Edirnespor, Menemenspor, Ispartaspor, İskenderunspor, Şanlıurfaspor, Erzincanspor, die 30 Neulinge Gümüşhane Köy Hizmetleri, Suluovaspor, Köy Hizmetleri Sinopspor, Kars Köy Hizmetleri Spor, Iğdırspor, Ceyhanspor, Afşinspor, Kırşehirspor, Ankara Emniyetspor, Kemer Belediyespor, Antalya Köy Hizmetleri SK, Konya Ereğlispor, Karamanspor, Burdurgücü, Alpetspor, Ödemişspor, Alaşehirspor, Ege Linyitspor, Selçuk Efes Spor, Mudanyaspor, Bilecikspor, S.Merinosspor, Nişantaşıspor, Keşanspor, Erdekspor, Çengelköyspor, Küçükköyspor, Ümraniyespor, Petkimspor hinzugekommen. Die Neulinge waren entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder hatten die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und durften in der 3. Liga teilnehmen.

Bafraspor (Gruppe 1), Muşspor (Gruppe 2), Tarsus İdman Yurdu (Gruppe 3), Kayserispor (Gruppe 4), Ispartaspor (Gruppe 5), Manisaspor (Gruppe 6), Bozüyükspor (Gruppe 7), S. Küçükçekmecespor (Gruppe 8) und Üsküdar Anadolu SK (Gruppe 9) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Görelespor, Gruppe 2 Iğdırspor, Gruppe 3 Afşinspor, Gruppe 4 Sivas Demirspor, Gruppe 5 Denizli Sarayköyspor, Gruppe 6 Menemenspor Gruppe 7 İznikspor, Gruppe 8 Erdekspor und Gruppe 9 Petkimspor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Vor Saisonbeginn nannte sich der Verein Tedaş 12 Martspor in TEK 12 Martspor um. Kemerspor stieg in die 3. Lig unter seinem neuen Namen Kemer Belediyespor auf. Zudem änderte der Klub Milas Esnafspor zum Saisonstart seinen Namen in Yeni Milasspor um. Außerdem änderte Akyazıspor seinen Namen in AS Akyazı SK und Sakarya Karadenizspor in Adapazarıspor um. Die Liganeulinge Gümüşhane Köy Hizmetleri bzw. Köy Hizmetleri Sinopspor hießen vor dem Aufstieg Gümüşhanespor bzw. Sinopspor.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 3. Futbol Ligi 1990/91 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1990/91 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1990/91
Fußballsaison 1990/91